Urad-Banner steht für folgende Verwaltungseinheiten in der Stadt Bayan Nur, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China:

 Hinteres Urad-Banner
 Mittleres Urad-Banner
 Vorderes Urad-Banner